Die Liste der Mannschaftskader der Ishavsserien 2007/08 enthält alle Spieler, die für die norwegische Ishavsserien 2007/08 im Schach gemeldet waren sowie deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Pro Mannschaft konnten maximal 20 Spieler gemeldet werden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Kontingent komplett aus. Oslo Vest meldete nur 10 Spieler, SOSS 14, der Tromsø Sjakklubb 16 und der Asker Schakklubb 17. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der Tromsø Sjakklubb setzte 7 Spieler ein, während beim Asker Schakklubb insgesamt 13 Spieler mindestens einen Wettkampf bestritten. Insgesamt kamen 95 Spieler zum Einsatz, von denen 29 an alle Wettkämpfen teilnahmen.
Punktbeste Spieler mit jeweils 7 Punkten aus 9 Partien waren Jon Ludvig Hammer (Oslo Schakselskap) und Torbjørn Ringdal Hansen (Schakklubben av 1911), einen halben Punkt weniger erzielte Kjetil Lie (Porsgrunn Team Buer).
Mit Magne Sagafos, Anders Hobber (beide Porsgrunn Team Buer), Ole Christian Moen (Oslo Schakselskap), Svetoslav Mihajlov, Lars Gunnesdahl und Pål Agdestein (alle Asker Schakklubb) erreichten sechs Spieler 100 %, wobei Sagafos drei Partien spielte, die übrigen Genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2007; DEN = Dänemark, FAI = Färöer, LAT = Lettland, LTU = Litauen, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, SUI = Schweiz, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Oslo Schakselskap

Schakklubben av 1911

Oslo Vest

Porsgrunn Team Buer

Bergens Schakklub

Asker Schakklubb

Akademisk Sjakklubb Oslo

Moss Schakklub

Tromsø Sjakklubb

SOSS

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Svein Johannessen starb am 27. November 2007.
 Geir Sune Tallaksen heißt seit der Saison 2008/09 Geir Sune Tallaksen Østmoe.

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Ergebnisse bei turneringsservice.sjakklubb.no

Schach (Norwegen)
Schach 2007
Schach 2008
Ishavsserien 2007